Der Serbische Fußballpokal der Frauen (; Kup Srbije u fudbalu za žene) ist der Fußballpokalwettbewerb für Frauenvereine des nationalen Verbandes FSS von Serbien. Er wurde 2006 in der Nachfolge des jugoslawischen Pokalwettbewerbes etabliert.

Die Pokalendspiele

Statistik

Siehe auch 

 Frauen-Superliga (Serbien) (erste Spielklasse der serbischen Fußballmeisterschaft der Frauen)

Weblink 

 Webseite des Verbandes

Frauen
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften